Sinfonietta - Composizione di Leoš Janáček del 1926
Sinfonietta - Composizione di Benjamin Britten del 1932
Sinfonietta per archi - Composizione di Albert Roussel del 1934
Sinfonietta su temi russi - Composizione di  Nikolaj Andreevič Rimskij-Korsakov del 1879-84